L'édition masculine 2023 du tournoi de tennis de Dubaï se déroule du 27 février au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Britanniques Jack Draper et Andy Murray, du Croate Marin Čilić, des Espagnols Roberto Bautista-Agut, Pablo Carreño Busta et Rafael Nadal, du Français Benjamin Bonzi, du Sud-Africain Lloyd Harris et du Sud-Coréen Kwon Soon-woo. Ils sont respectivement remplacés par Filip Krajinović, Alexander Shevchenko, Maxime Cressy, Quentin Halys, Tallon Griekspoor, Marc-Andrea Hüsler, Francesco Passaro, Mikael Ymer et Matteo Arnaldi.

Pendant le tournoi 
Âgé de 39 ans, le Tunisien Malek Jaziri met un terme à sa carrière à l'issue de sa défaite au premier tour contre Alejandro Davidovich Fokina. Il a été le premier joueur de son pays à franchir les portes du top 50 (son meilleur classement a été une  place en 2019.

Andrey Rublev se qualifie pour les quarts de finale après avoir sauvé cinq balles de match lors de son deuxième tour contre Alejandro Davidovich Fokina.

Lauréats 
Daniil Medvedev remporte le tournoi en battant en finale son compatriote Andrey Rublev. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  de la saison après ses sacres consécutifs à Rotterdam et Doha les deux semaines précédentes. Il devient le deuxième joueur a réalisé le "doublé du Golfe" en remportant les tournois de Doha, puis Dubai après Roger Federer en 2005.

En double, Maxime Cressy et Fabrice Martin décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Lloyd Glasspool et Harri Heliövaara. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline sur le circuit principal.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Dubaï (WTA 2023)
 Tournoi de tennis de Dubaï
 Saison 2023 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2023
Dubaï
Sport aux Émirats arabes unis en 2023
Tennis en février 2023